«Конкордия» () — румынский футбольный клуб из города Кьяжна. Основан в 1957 году.

Домашние матчи проводит на стадионе «Конкордия», который вмещает 5123 зрителя. На данный момент команда играет в Лиге II.

История 
С момента основания клуба в 1957 году до 1987 года выступал в любительских лигах Румынии. В 1988 году «Конкордия» играла в «Лиге С» румынского чемпионата, больших успехов так и не достигнув.
В 2007 году команда из Кьяжны смогла выйти во вторую по уровню лигу Румынии. После нескольких сезонов в Лиге ІІ «Конкордия» получила право на повышение в классе.

Лига І 
В высшем дивизионе команда провела 6 сезонов, занимая места в нижней половине таблицы. Лучший результат — 9-е место в сезонах 2011/12 и 2017/18. Сезон 2018/19 команда окончила на последнем 14-м месте и вылетела в Лигу ІІ.

Состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Румынии
ФК «Конкордия» Кьяжна